Der Rajon Jaworiw (ukrainisch /; russisch /) ist ein ukrainischer Rajon mit etwa 180.000 Einwohnern. Er liegt im Nordwesten der Oblast Lwiw und hat eine Fläche von 2101 km².

Geographie 
Der Rajon liegt Nordwesten der Oblast Lwiw und grenzt im Nordwesten an Polen, im Osten an den Rajon Lwiw sowie im Süden an den Rajon Sambir.

Etwa 1/6 der Fläche des Rajons gehört zum Truppenübungsplatz Jaworiw (). Die  Fläche für den Nationalpark Jaworiw beträgt gut 71 km²

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, wurde zwischen 1941 und 1944 wieder aufgelöst und dem Distrikt Galizien zugeordnet, kam dann aber wieder zur Sowjetunion bzw. zur Ukrainischen SSR. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zu einer Vergrößerung des Rajonsgebietes um Teile des Rajons Mostyska.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 6 Hromadas (4 Stadtgemeinden, 1 Siedlungsgemeinde und 1 Landgemeinde) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 5 Siedlungen städtischen Typs
 240 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Jaworiw
 Stadtgemeinde Mostyska
 Stadtgemeinde Nowojaworiwsk
 Stadtgemeinde Sudowa Wyschnja
 Siedlungsgemeinde Iwano-Frankowe
 Landgemeinde Schehyni

Bis Juli 2020 waren es 2 Stadtratsgemeinden, 4 Siedlungsratsgemeinden und 31 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 4 Siedlungen städtischen Typs
 132 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Jaworiw